История почты и почтовых марок Триполитании, ныне являющейся составной частью Ливии, условно подразделяется на периоды: нахождения в составе Османской империи (до 1912), пребывания в составе итальянской колонии Ливии (1912—1943), британской оккупации (1943—1951), нахождения в составе независимого государства Ливии (с 1951).

История 
Триполитания — исторический регион западной Ливии с центром в прибрежном городе Триполи. Входившая в состав Османской империи, Триполитания была захвачена Италией в 1911 году в ходе Итало-турецкой войны. После окончании войны Италия официально предоставила ей автономию, но постепенно оккупировала этот регион. Вначале управлявшаяся как часть единой колонии, Триполитания была отдельной колонией с 26 июня 1927 года по 1934 год, когда была объединена в составе колонии «Ливия». Во время Второй мировой войны Ливия была оккупирована войсками союзников и до 1947 года Триполитания (а также Киренаика) оставались в управлении Великобритании. В том же году Италия официально отказалась от претензий на эту территорию.

Все почтовые марки колониальной Триполитании печатались в итальянской государственной типографии.

Надпечатки 
Первыми почтовыми марками Триполитании стали итальянские марки выпуска «Пропаганда веры» с надпечаткой  («Триполитания»), выпущенные в обращение 24 октября 1923 года одновременно с аналогичными марками для Киренаики.

Регулярные выпуски почтовых марок 
Первыми оригинальными почтовыми марками с надписью названия колонии стал почтово-благотворительный выпуск «Колониального института» в 1926 году, за которым последовало несколько серий авиапочтовых марок, в 1931—1933 годах. В октябре 1934 года появился единственный выпуск обычных почтовых марок Триполитании, представлявший собой серию из шести марок (вместе с ещё шестью авиапочтовыми) и посвящённый 2-й Выставке искусства колоний. В 1934 году Триполитания, Киренаика и Феццан были объединены в итальянскую колонию Ливия.

Надписи на выпускавшихся марках на итальянском языке:  («Итальянская почта»),  («Триполитания»),  («Королевская колониальная почта»),  («Авиапочта»), и на арабском языке.

Действительно прошедшие почту почтовые марки Триполитании (нередки поддельные гашения) ценятся примерно вдвое выше негашеных марок.

Почтовые марки Великобритании 

Почтовые марки Великобритании с надпечаткой «M. E. F.» (сокращённо от  — Ближневосточные сухопутные войска) были в почтовом обращении в 1943—1948 годах после захвата этой территории британскими войсками во время Второй мировой войны. С 1 июля 1948 года использовались почтовые марки с надпечаткой текста «B. M. A. TRIPOLITANIA» («Британская военная администрация — Триполитания»). С 6 февраля 1950 года по декабрь 1951 года на марках была надпечатка «B.A. TRIPOLITANIA» («Британская администрация — Триполитания»).

Королевство Ливия 
24 декабря 1951 года Киренаика, Триполитания и Феццан объединились в Королевство Ливия под властью Мухаммеда Идриса аль-Махди ас-Сенуси. После объединения страны в почтовом обращении стали употребляться почтовые марки Ливии.

См. также 
 История почты и почтовых марок Киренаики
 История почты и почтовых марок Ливии
 История почты и почтовых марок Феццана и Гадамеса

Примечания

Литература 
 Tchilinghirian, S.D. & Rag. R. Bernardelli. Stamps of Italy used abroad. — London: Harris Publications Ltd., 1963-74.

Ссылки 

 
 

Триполитания
Триполитания